Салата Дмитро Якович — бандурист, учасник Медвинського повстання.
 Корнел Салата — словацький футболіст, захисник «Ростова» та національної збірної Словаччини.
 Салата Леонід Володимирович — старшина служби цивільного захисту ДСНС, кавалер ордена «За мужність».